Анси́-сюр-Мозе́ль () — упразднённая коммуна на северо-востоке Франции в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Мец, кантон Кото-де-Мозель. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Арс-сюр-Мозель. В результате административной реформы 1 января 2016 года произошло упразднение и слияние коммун Анси-сюр-Мозель и Дорно в новую коммуну Анси-Дорно.

Географическое положение 

Анси-сюр-Мозель состоит из трёх небольших поселений Ронжевиль на севере, Нарьян в центральной части и Ле-Шен на юге. Расположен в 280 км к востоку от Парижа и в 12 км к юго-западу от Меца.

Площадь коммуны — 9,12 км², население — 1414 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 1408 человек (2013), плотность населения — 154,4 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

История 
 Из местных каменоломен древние римляне добывали камень для постройки акведука Anceiacum, упоминаемого в 875 году.
 Принадлежал епископату Меца.
 В 1444 году Рене Анжуйский и король Франции Карл VII осадили Анси-сюр-Мозель в ходе войны против Меца.
 В 1490 году герцог Лотарингии Рене II осадил и разорил город.
 В ходе Второй мировой войны в сентябре 1944 года здесь развернулись события битвы за Мец.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 1421 человек, в 2011 году — 1407 человек, а в 2013-м — 1408 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 936 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 690 были экономически активными, 246 — неактивными (показатель активности 73,7 %, в 1999 году — 72,2 %). Из 690 активных трудоспособных жителей работали 647 человек (329 мужчин и 318 женщин), 43 числились безработными (25 мужчин и 18 женщин). Среди 246 трудоспособных неактивных граждан 100 были учениками либо студентами, 94 — пенсионерами, а ещё 52 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея) 
 Следы галло-романской культуры.
 Древнеримский акведук Горз в Меце, остатки.
 Замок дю Брёй в Ле-Шен, XVII век, руины.
 Замок дю Солси, XVIII век.
 Руины замка д’Анси.
 Форт Дриан.
 Вокзал Анси-сюр-Мозель.
 Немецкое военное кладбище войны 1870—1871 годов.
 Церковь Нотр-Дам-д’Ассомпсьон, романская церковь XII века, реконструирована в XV—XVI веках.
 Оссуарий XVII века.

Примечания

Ссылки 

 
 Национальный географический институт. Анси-сюр-Мозель